Likit Neimwan Andersson (né le  à Phitsanulok en Thaïlande) est un joueur professionnel suédois et thaïlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

En club 
Joueur d'origine suédoise né en Thaïlande, il commence sa carrière en 1993 en Suède. Il joue alors au  du hockey professionnel en Suède. Il s'aligne ensuite deux saisons dans la 2. Bundesliga en Allemagne. Ces deux saisons lui permirent d'attirer l'attention des dépisteurs d'Amérique du Nord. Il débute en ECHL où il joue jusqu'en 2005-2006 et joue aussi quelques parties dans la Ligue internationale de hockey.

Il a aussi joué en Italie et au Danemark puis termine sa carrière au Royaume-Uni au terme de la saison 2008-2009.

International 
Il représente la Thaïlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 ||Borås HC ||Division 1 ||30 ||5 ||5 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Borås HC ||Division 1 ||32 ||4 ||4 ||8 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Borås HC ||Division 1 ||32 ||5 ||8 ||13 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Mörrums GoIS IK ||Division 1 ||32 ||3 ||8 ||11 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Deggendorfer SC ||2. Bundesliga ||55 ||20 ||30 ||50 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||TSV Erding ||2. Bundesliga ||55 ||12 ||16 ||28 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Titans de Trenton ||ECHL ||45 ||5 ||8 ||13 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Lynx d'Augusta ||ECHL ||12 ||0 ||4 ||4 ||8 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2000-2001 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||71 ||8 ||36 ||44 ||65 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2001-2002 ||Bracknell Bees ||IHSL ||3 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||72 ||6 ||23 ||29 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||10 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Amstel Tijgers Amsterdam ||Eredivisie ||25 ||3 ||9 ||12 ||14 ||9 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2003-2004 ||Borås HC ||Division 1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Generals de Greensboro ||ECHL ||15 ||3 ||2 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||9 ||3 ||3 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Borås HC ||Division 1 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||10 ||4 ||0 ||4 ||8
|-
|2004-2005 ||Frölunda HC ||Elitserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|2005-2006 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||16 ||2 ||6 ||8 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Titans de Trenton ||ECHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||36 ||5 ||14 ||19 ||18 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007 ||Eppan-Appiano ||Série A2 ||32 ||6 ||24 ||30 ||0 ||7 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|2007-2008 ||Totempo HVIK ||AL-Bank ligaen ||45 ||10 ||16 ||26 ||34 ||7 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Cardiff Devils ||EIHL ||6 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Newcastle Vipers ||EIHL ||30 ||3 ||6 ||9 ||18 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0

Trophées et honneurs personnels 
2001 : participe au Match des étoiles de l'ECHL

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1973
Naissance dans la province de Phitsanulok
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur international thaïlandais de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Generals de Greensboro (ECHL)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Bracknell Bees
Joueur des Cardiff Devils
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur du HC Appiano
Joueur du Borås HC
Joueur du Copenhagen Hockey
Défenseur de hockey sur glace